Krokom (Krokoms kommun) este o comună din comitatul Jämtlands län, Suedia, cu o populație de 14.643 locuitori (2013).

Geografie

Zone urbane 
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Demografie

Referințe

Legături externe
 www.krokom.se – Site web oficial

 

Krokom